Логан Маршал Грин (; Чарлстон, 1. новембар 1976) амерички је глумац и редитељ. Познат је по улогама у телевизијским серијама 24, Округ Оринџ, Путник, Тамно плава и Квори, као и по улогама у филмовима Ђаво, Прометеј, Позив, Спајдермен: Повратак кући и Надоградња.

Филмографија

Други медији

Референце

Спољашње везе
 
 

Рођени 1976.
Амерички глумци
Амерички редитељи
Биографије живих особа